Olivella peut désigner :
 Olivella, un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Olividae ;
 Olivella, une ville espagnole de Catalogne.

 Manuel Zapata Olivella (1920-2004), écrivain, médecin et anthropologue colombien ;
 Ferran Olivella (né en 1936), footballeur espagnol.